Gartenstadt-Nord steht für:
 Gartenstadt (Dortmund)
 Gartenstadt-Nord (Köln)